Ágreda bezeichnet:
 eine spanische Stadt, siehe Ágreda
 María von Ágreda (1602–1665), spanische Äbtissin, Schriftstellerin und Beraterin des spanischen Königs Philipp IV.
 Sebastián Ágreda (1795–1875), bolivianischer General und Präsident
 Agreda Dirr (1880–1949), deutsche Taubstummenpädagogin